Malarkey ist der Familienname folgender Personen:

 Don Malarkey († 2006), US-amerikanischer Golfspieler
 Donald Malarkey (1921–2017), US-amerikanischer Fallschirmjäger
 Michael Malarkey (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler